Shilton puede referirse a:

 Shilton (Oxfordshire), Inglaterra
 Shilton (Warwickshire), Inglaterra
 Peter Shilton, exguardameta inglés